Santa Cruz de Bucaral peut désigner :

Toponymes

Santa Cruz de Bucaral : chef-lieu de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón ;
 Santa Cruz de Bucaral : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme